Douchette peut désigner :
en premier lieu, un dispositif de plomberie mobile, utilisable par exemple dans une salle de bain (pour prendre une douche), dans un salon de coiffure, dans l'équipement d'un évier dans une cuisine, ou encore comme accessoire de toilette intime dans les toilettes.
le lecteur de code-barres mobile est aussi fréquemment surnommé douchette et vendu sous ce nom par les revendeurs de matériel informatique.
l'embout des extincteurs à eaux est aussi appelé douchette